Blysnjuky (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Osten der Ukraine und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons im Süden der Oblast Charkiw mit etwa 3.800 Einwohnern (2016).

Geographie 
Blysnjuky liegt 166 km südlich des Oblastzentrums Charkiw mit einem Bahnhof an der Bahnstrecke Charkiw-Rostow.

Zur Siedlungsratsgemeinde gehören neben Sachnowschtschyna noch das Dorf Batjuschky (ukrainisch ) mit etwa 380 Einwohnern sowie die Ansiedlung Sadowe (ukrainisch ).

Geschichte 
Der Bahnhof von Blysnjuky entstand bei der Verlegung der Eisenbahnstrecke in den Jahren 1868–1869. Am 23. Dezember 1869 fuhr der erste Zug durch den Bahnhof von Blysnjuky nach Rostow am Don. Erstmals erwähnt wurde Blysnjuky im Jahr 1863. Damals gab es noch zwei Dörfer: Blysnjuky 1 und Blysnjuky 2 die einen Kilometer voneinander entfernt waren. 1911 verschmolzen die beiden Orte zu einem Dorf. Daher der Name des Ortes Blysnjuky, zu deutsch „Die Zwillinge“.
1957 wurde dem Dorf der Status einer Siedlung städtischen Typs verliehen.

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle:

Persönlichkeiten 
 Stanislav Pedõk; (* 1988), estnischer Fußballspieler.

Rajon 
Der 1923 gegründete und von Blysnjuky aus verwaltete Rajon Blysnjuky liegt im Süden der Oblast Charkiw. Er hat eine Fläche von 1.380 km² und eine Bevölkerung von etwa 20.000 Einwohnern. Die Bevölkerungsdichte des Rajon beträgt 15 Einwohner pro km².

Weblinks 

 Seite des Rajons auf der Webpräsenz der Oblast (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Ersterwähnung 1863
Rajon Losowa